Lizard Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Lizard Point (udde i Antarktis),

Storbritannien 

 Lizard Point (Cornwall), udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar